Театр Арриага (, ) — оперный театр в Бильбао, Испания. Он был построен в стиле необарокко архитектором Хоакином Рукоба в 1890 году, тем же архитектором, который построил ратушу. Он назван в честь Хуана Крисостомо де Арриаги, известного в свое время как «испанский Моцарт».

Театр был восстановлен в 1985 году после сильного наводнения в августе 1983 года, при котором он был разрушен.

Ссылки 

 www.teatroarriaga.com История театра на сайте театра.
Театры, основанные в 1890 году
Достопримечательности Бильбао
Оперные театры Испании
Здания и сооружения Бильбао